Алекса́ндр Алекса́ндрович То́лкач (род. 15 октября 1948) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1975) и Высшие дипломатические курсы Дипломатической академии МИД России (2001). На дипломатической работе с 1975 года.
 В 1994—1997 годах — советник-посланник Посольства России в Югославии.
 С апреля 1998 по январь 2002 года — заместитель директора, директор Третьего Европейского департамента МИД России.
 С 21 января 2002 по 28 июня 2006 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии.
 С августа 2006 по 2009 год — посол по особым поручениям МИД России.
 С 23 сентября 2009 по 24 сентября 2014 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии.
 С 14 декабря 2009 по 4 марта 2015 года — представитель России в Дунайской комиссии по совместительству.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 1996) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
 Орден Дружбы (28 ноября 1999) — за большой личный вклад в политическое урегулирование кризиса вокруг Косово и активное участие в проведении линии Российской Федерации на Балканах.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 апреля 1994)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 августа 2000)
 Чрезвычайный и полномочный посол (28 декабря 2004).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Румынии
Послы Российской Федерации в Венгрии